Большая Гниловка — название двух притоков реки Кобра:

 Большая Гниловка (верхний приток Кобры)
 Большая Гниловка (нижний приток Кобры)